Третьяковцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Третьяковцы — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Третьяковцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.